Toponímia:
 Prado (Montevideo), barri de Montevideo, Uruguai
 Prado (Zamora), municipi a la província de Zamora (Castella i Lleó)
 Prado de la Guzpeña, municipi a la província de Lleó (Castella i Lleó)
 Prado del Rey, localitat a la província de Cadis (Andalusia, Espanya)
 Prado Verde, concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Texas 
 Lo Prado, comuna de Xile a la Província de Santiago
 Estudis de Prado del Rey, seu central de Radiotelevisió Espanyola a Pozuelo de Alarcón, Madrid
 Museu del Prado, museu d'art a Madrid
 Paseo del Prado (l'Havana)
 Villa del Prado, municipi de la Comunitat de Madrid
 Prado, llocalitat a Astúries
 Edificis:
 Teatre del Prado Catalán, dos antics teatres de Barcelona
 Casino Prado Suburense, a Sitges (Garraf)
 Biografies:
 Abdennur Prado (Barcelona, 1967), intel·lectual musulmà català, fundador i president de la Junta Islàmica Catalana
 Agustín de Prado y Mármol
 Blas de Prado (Camarena, província de Toledo, c. 1545 - 1599), pintor manierista espanyol
 Juan de Prado (Morgovejo, Castella, 1563 - Marràqueix, 1631), frare franciscà, predicador, màrtir i beat 
 Miguelanxo Prado (La Corunya, 1958), il·lustrador i autor de còmic gallec